Котельники — топоним:

Белоруссия 
 Котельники — деревня в Копыльском районе Минской области.

Россия 
 Котельники — город областного подчинения (до 2004 года — посёлок городского типа) в Московской области.
 Котельники — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Котельники — станция Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена.

См. также 
 Котельник